Instituto Nacional de Estadística  (INE) to oficjalny urząd statystyczny w Hiszpanii, Boliwii, Chile, Gwatemali, Hondurasie, Meksyku, Portugalii, Urugwaju i Wenezueli.

Urzędy statystyczne